Jan Vacek era o atual campeão de simples do Aberto do Brasil, no entanto, não competiu nesta edição.

O brasileiro Gustavo Kuerten, popularmente conhecido como Guga, vence a final por 6–7(4–7), 7–5, 7–6(7–2) contra o argentino Guillermo Coria.

Cabeças de chave

  Fernando Meligeni (Segunda rodada)
  Sjeng Schalken (Segunda rodada)
  Tommy Robredo (Primeira rodada)
  Mariano Zabaleta (Segunda rodada)
  Agustín Calleri (Quartas de final)
  '''Gustavo Kuerten (Campeão)
  Dominik Hrbatý (Quartas de final)
  André Sá ''(Quartas de final)

Chave

Finais

Metade superior

Metade inferior

Ligações externas
 Chave Brasil Open 2002

S